Миланкович — сербская фамилия. Известные носители:
 Миланкович, Велько (1955—1993) — югославский сербский военный деятель.
 Миланкович, Милутин (1879—1958) — сербский гражданский инженер, климатолог, геофизик и астроном.

Другое 
 Миланкович — большой древний ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны.